Miejscowości w USA:
 Hixton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Hixton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Hixton (ang. Hixton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson